

Notes et références 

 .

Coni à Vintimille